Ива́н Зло́бин:
 Злобин, Иван Данилович (1904—1993) — советский учёный, доктор экономических наук, профессор.
 Злобин, Иван Михайлович (1854—1916) — генерал-лейтенант, инспектор артиллерии Казанского военного округа.
 Злобин, Иван Сергеевич (род. 1997) — российский футболист.